Auwiesenbach ist ein Gewässername:
 Auwiesenbach (Brunnbach), linker Zufluss des Brunnbachs (zur Alz) bei Unteremmerting, Gemeinde Emmerting, Landkreis Altötting, Bayern
 Auwiesenbach (Buchenbach), rechter Zufluss des Buchenbachs (zur Murr) in Rettersburg, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Auwiesenbach (Sieggrabenbach), rechter Quellbach des Sieggrabenbaches im Gemeindegebiet von Sieggraben, Bezirk Mattersburg, Burgenland

Siehe auch:
 Auwiesengraben